Ait Taguella kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Aït Taguella, ort, Tadla-Azilal, 
 Ait Taguella (kommun i Marocko), Tadla-Azilal, Azilal Province, 

Robotskapade Marockoförgreningar